Victory Stadium ist ein früherer Name folgender Stadien:

 Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main
 Stadion Nürnberg in Nürnberg

Siehe auch:
 Victoria Stadium